Окситанский алфавит состоит из 23 латинских букв:
{|class="wikitable" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width:100%;"
|- 	
|bgcolor="#EFEFEF"  colspan="26" | Заглавные буквы
|-
|width=3%|A||width=3%|B||width=3%|C||width=3%|D||width=3%|E||width=3%|F||width=3%|G||width=3%|H||width=3%|I||width=3%|J||width=3%|L||width=3%|M||width=3%|N||width=3%|O||width=3%|P||width=3%|Q||width=3%|R||width=3%|S||width=3%|T||width=3%|U||width=3%|V||width=3%|X||width=3%|Z
|- 	
| colspan="26" | Строчные буквы
|-
||a||b||c||d||e||f||g||h||i||j||l||m||n||o||p||q||r||s||t||u||v||x||z
|}
Буквы K, W и Y используются только в заимствованных словах, таких как whisky, watt, Kenya. Они могут включаться в алфавит, располагаясь после J, V и X соответственно.

Названия букв 

Обычно буквы окситанского языка имеют женский род. Элизия обычно встречается перед гласными.

Диакритические знаки 
Диакритические знаки служат для изменения произношения букв.
 Гравис (accent grèu) (_̀) ставится над à, è, ò.
 Акут (accent agut) (_́) ставится над á, é, ó, í, ú.
 Диерезис (trèma) (¨) ставится над ï, ü.
 Седиль (cedilha) (¸) ставится под ç.
 Интерпункт(ponch interior, punt interior) (·) ставится между двумя последовательными согласными: n·h и s·h. Он использеутся в Гасконском языке. В Средние века интерпункт использовался во всех окситанских наречиях.
Диакритические знаки обязательны над заглавными буквами, например: Índia, Àustria, Sant Çubran, FÒRÇA, SOÏSSA, IN·HÈRN.

Алфавиты на основе латинского
Окситанский язык